Dobbertin ist der Name folgender Orte:

 Dobbertin, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Dobrzyniewo (1939–1945 Dobbertin), Ortsteil der Stadt- und Landgemeinde Wyrzysk im Powiat Pilski, Wojewodschaft Großpolen, Polen

Dobbertin ist der Familienname folgender Personen:
 Clara Dobbertin (* 1988), deutsche Theaterregisseurin

 Kerstin Dobbertin (* 1942), Filmproduzentin, siehe Molly von Fürstenberg
 Petra Dobbertin (* 1961), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Walther Dobbertin (1882–1961), deutscher Fotograf